Growl – stile di canto utilizzato nel death metal, grindcore e black metal
 Growl (graffiato)  – tecnica di emissione del suono che produce un timbro ruvido, graffiato, usato dai solisti di strumenti a fiato
 Growl – brano musicale degli EXO del 2013
 Growl – software di notifica per macOS
 Growl – videogioco del 1990 prodotto da Taito